Боднаровка — топоним:

Украина 
 Львов
 Боднаровка — местность Сиховского района Львова в районе перекрёстка улиц Стрыйской и Научной.
 Боднаровка — небольшой парк во Львове
 Тернопольская область
 Боднаровка — село,  Гусятинский район
 Хмельницкая область
 Боднаровка — село,  Чемеровецкий район
 Боднаровка — село,  Ярмолинецкий район